Сёмина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Сёмина, Анна Владимировна (известна как Юта; род. 1979) — российская певица, музыкант, автор и исполнитель песен, композитор.
 Сёмина, Дина Афанасьевна (1932 — ?) — машинист вращающихся печей Брянского цементного завода, Герой Социалистического Труда.
 Чичинадзе (Сёмина), Мария Кузьминична (род. 1928) — советская волейболистка.
 Сёмина, Наталья Михайловна (род. 1946) — кинопродюсер, директор Московского кинофестиваля.
 Сёмина, Нина Алексеевна (1931—2009) — советский и российский эпидемиолог.
 Сёмина, Полина Александровна (род. 2005) — российская футболистка
 Сёмина, Тамара Петровна (род. 1938) — советская и российская актриса.